

Вільямспорт — місто, штат Індіана
 Вільямспорт — місто, штат Меріленд
 Вільямспорт — місто, штат Пенсільванія
 Вільямспорт — селище, штат Огайо